Henryk Piątkowski (1853–1932) – malarz i krytyk
 Henryk Piątkowski (1902–1969) – generał brygady Wojska Polskiego
 Henryk Piątkowski (zm. 29 czerwca 1965) – zasłużony pracownik resortu leśnictwa, uczestnik walk o niepodległość, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Złotym Krzyżem Zasługi
 Henryk Piątkowski (ur. 1947) – pułkownik Wojska Polskiego, komendant główny Żandarmerii Wojskowej
 Henryk Piątkowski (1951–1988) – niepełnosprawny lekkoatleta, medalista paraolimpijski

Przypisy